А́рдзинба (абх. А́рӡынба) — абхазская фамилия.

Известные носители 
 Ардзинба, Адгур Амиранович (род. 1982) — вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия.
 Ардзинба, Алмасхан Зурабович (род. 1986) — депутат Народного собрания Республики Абхазия шестого созыва.
 Ардзинба, Владислав Григорьевич (1945—2010) — первый президент Республики Абхазия.
 Ардзинба, Григорий Шагович (1919—1982) — депутат Верховного Совета СССР III и IV созывов, Герой Социалистического Труда.
 Ардзинба, Дмитрий Григорьевич (род. 1957) — депутат Народного собрания Республики Абхазия шестого созыва.
 Ардзинба, Заур Джотович (1950—2015) — руководитель Абхазского морского пароходства, кандидат в президенты Республики Абхазия на выборах 2009 года.
 Ардзинба, Инал Батувич (род. 1990) — министр иностранных дел Абхазии.
 Ардзинба, Леонид Басятович (род. 1941) — министр рыбной промышленности Абхазии, Герой Абхазии.
 Ардзинба, Салыбей Зосимович (1957—2003) — первый президент федерации тенниса Абхазии, Герой Абхазии.
 Ардзинба, Тайфун Наимович (род. 1970) — депутат Народного Собрания Республики Абхазия пятого и шестого созывов.
 Ардзинба, Юрий Константинович (1963—1993) — Герой Абхазии.

 Ардзинба, Мария Кукуновна (1920/1923—1995) — чаевод, Герой Социалистического Труда.